Cabreiros ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Cabreiros (Arouca)
 Cabreiros (Braga)

Siehe auch:
 Cabreiro